Le mercredi  est le 350 jour de l'année 1846.

Naissances 
 Étienne Nouvion (mort le ), magistrat et écrivain français
 Alfred Trescat (mort le ), historien français
 Marie Popelin (morte le ), figure marquante du féminisme belge

Décès 
 Antoine Philippe Casalta, dit Darius (né le ), général français de la révolution et de l’Empire
 Sylvain Charles Valée (né le ), général français

Voir aussi 
 16 décembre et décembre 1846